Esistono più comuni francesi con questo nome

Asques – Gironda
Asques – Tarn e Garonna